Feighan ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Feighan (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Frank Feighan (* 1962), irischer Politiker
 Michael A. Feighan (1905–1992), US-amerikanischer Politiker